Петрята — название населённых пунктов в России:
 Петрята — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Петрята — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Петрята — деревня в Кишертском районе Пермского края.